Als Liquiditätsquote wird allgemein eine Quote aus liquiden Mitteln und dem Gesamtvermögen oder den Verbindlichkeiten bezeichnet. 

 Für die allgemeine betriebswirtschaftliche Kennzahl siehe Liquiditätsgrad
 Speziell gibt es im Bankwesen in Zusammenhang mit Basel III etablierte Kennzahlen: 
 Liquiditätsdeckungsquote (in der Schweiz Liquiditätsquote; englisch , abgekürzt LCR)
 strukturelle Liquiditätsquote (in der Schweiz Finanzierungsquote; englisch , abgekürzt NSFR)